Си́м, Сем або Шем (, Šēm; , Sām) — у Біблії найстарший син Ноя. Згадується у Книзі Буття (5-11) і І Книзі царів (1:4) Старого Заповіту. Родоначальник близькосхідних (семітських) народів: євреїв, арабів та інші. Його братами були Хам та Яфет. Від синів Ноя за Таблицею народів походять всі народи після потопу.

Родовід

Нащадки Сима 
За Біблією джерелами походять всі люди (і народи) після потопу від синів Ноя.
Сим мав п'ять синів:
 Елам- засновник одної з найдревніших відомих цивілізацій, стародавня країна на теперішньому південному заході Ірану із столицею Сузи.
 Ашшур — пов'язаний з Ассирією, стародавньою семітською державою у північній Месопотамії у ІІ — І тисячолітті до н. е.
 Арпахшад — праотець халдеїв, арабів, євреїв.
 Луд  — праотець лідійців.
 Арам — назва територій (Арамея) Сирії та високогір'я Лівану.

Використання в літературі 
Сим – персонаж драми "Світло в ковчезі", глави поетичного епосу "Діяння небожителів" Віктора Гребенюка (2011).

Примітки

Посилання 
Holger Gzella. У: Sem/Semiten. Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart 2006 

Біблійні особи
Персоналії за алфавітом
Книга Буття
Семітські народи
Особи Старого Завіту
Персонажі П'ятикнижжя
Ной